ABD (televisienetwerk), een Australisch televisienetwerk
 Abadan Airport (IATA-code: ABD), een luchthaven in de Iraanse stad Abadan
 ACCO Brands Corporation (beursteken: ABD), een Amerikaanse producent van kantoorartikelen
 Station Aberdeen (code: ABD), een spoorwegstation in de Schotse stad Aberdeen City
 Algemene Bestuursdienst (ABD) structuur van de top-ambtenaren van de Nederlandse rijksoverheid

Abd kan verwijzen naar:
 Abd (Arabisch), een Arabisch woord voor iemand die zich volledig onderwerpt, een slaaf of dienaar
 Abd (Iran), een dorp in Iran